

Antropologia 
 Pari o Munduruku – gruppo etnico brasiliano
 Pari – gruppo etnico africano

Diritto 
 Pari – in epoca feudale, tutti gli appartenenti ad una stessa classe sociale

Geografia 
 Estonia
 Pari – villaggio del comune di Vastseliina
 Italia
 Pari – frazione di Civitella Paganico, provincia di Grosseto
 Casale di Pari – frazione di Civitella Paganico, provincia di Grosseto
 Ungheria
 Pári – comune

Matematica 
 Funzione pari 
 Numero pari

Nobiltà 
 Pari di Francia – titolo nobiliare della Parìa di Francia
 Pari di Gran Bretagna – titolo nobiliare della Parìa di Gran Bretagna
 Pari d'Inghilterra – titolo nobiliare della Paria d'Inghilterra
 Pari d'Irlanda – titolo nobiliare della Parìa d'Irlanda
 Pari del Regno Unito – titolo nobiliare della Parìa del Regno Unito
 Pari di Scozia – titolo nobiliare della Parìa di Scozia

Persone 
 Fausto Pari – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Leo Pari – cantautore italiano